Rémi Casty joueur français de rugby à XIII
 Elfie Casty cuisinière suisse